

Personen
The Osmonds, een Amerikaanse popgroep en muzikale familie met:
Alan Osmond
Wayne Osmond
Merrill Osmond
Jay Osmond
Donny Osmond
Jimmy Osmond
Marie Osmond
Andrew Osmond, Brits schrijver
Cliff Osmond, Amerikaans acteur en screenwriter
Humphry Osmond, Brits psychiater
Ken Osmond, Amerikaans acteur
JoAnn D. Osmond, Amerikaans republikeins politica
John Osmond, directeur van het Institute of Welsh Affairs
Margy Osmond, Australisch zakenvrouw
Osmond Ardagh, Engels cricketspeler
Joseph Osmond Barnard, Brits schilder
Frank Osmond Carr, Engels componist
Osmond Drengot, Normandisch avonturier
Sir Osmond Esmonde, Iers politicus
Osmond Ezinwa, Nigeriaans sprinter
Osmond Fisher, Engels geofysicus
Sir Osmond Williams, Welsh politicus
Osmond Wright, Amerikaans zanger en songwriter, artiestennaam Mozez

Plaatsen
Een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska, zie Osmond (Nebraska)
Osmond, Newfoundland, een kleine plaats bij Port aux Basques
Melbury Osmond, dorp in Dorset, Engeland,
Mount Osmond, Zuid-Australië, voorstad van Adelaide
Glen Osmond, Zuid-Australië, voorstad van Adelaide

Overige
 Een historisch motorfietsmerk, zie Osmond (motorfietsmerk)